Dividida em várias etapas, a edição 1979 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 16ª edição do torneio foi vencido pelo time do Niterói Rugby, teve como vice-campeão o Guanabara Rugby.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1979 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 1979 no Brasil